Лісна́ ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

Лісна вулиця — вулиця в місті Боярка, Київська область.
 Лісна вулиця — вулиця в місті Енергодар, Запорізька область
 Лісна вулиця — вулиця у місті Житомир.
Лісна вулиця — вулиця у місті Кам'янське.
 У місті Київ:
 Лісна вулиця — Дарницький район, Бортничі;
 Лісна вулиця — Оболонський район, Пуща-Водиця.
 Лісна вулиця — вулиця у місті Лубни.
 У місті Львів:
 Вулиця Лісна — Личаківський район;
 Вулиця Лісна — Сихівський район.
 Лісна вулиця — вулиця у місті Прилуки.
 Лісна вулиця — вулиця у місті Сєвєродонецьк.
 Лісна вулиця — вулиця у місті Ужгород.
 Лісна вулиця — вулиця у місті Хмельницький.

Вулиці